Дави́дов — російське прізвище, патронім від імені Давид. Жіноча форма — Давидова.

Відомі носії 

А
 Давидов Анатолій Іванович (1938) — український письменник.

В
 Давидов Василь Васильович (1930—1998) — радянський і російський педагог та психолог.
 Давидов Василь Інокентійович — Герой Радянського Союзу.
 Давидов Василь Кузьмович — Герой Радянського Союзу.
 Давидов Василь Львович (1792–1855) — декабрист, учасник Франко-російської війни 1812 року.
 Давидов Віктор Йосипович — Герой Радянського Союзу.
 Давидов Владлен Семенович (1924—2012) — радянський і російський артист театру і кіно. Народний артист РРФСР (1969).
 Давидов Володимир Васильович — український політик, народний депутат України 3-го скликання.
 Давидов Володимир Васильович (1924—2007) — український художник.
 Давидов Володимир Іванович  — український кінооператор.
 Давидов Володимир Ілліч — Герой Радянського Союзу.
 Давидов Володимир Мойсейович — інженер-геофізик.
 Давидов В'ячеслав Борисович — український кінорежисер. Член Національної спілки кінематографістів України.

Д
 Давидов Денис Васильович — російський поет.

Є
 Давидов Євген Валерійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

І
 Давидов Іван Александров (1943 — 2015) — болгарський футболіст, учасник двох чемпіонатів світу.
 Давидов Іван Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Давидов Іван Дем'янович — ректор Київського державного університету (1937).
 Давидов Іван Євгенович — Герой Радянського Союзу.
 Давидов Іван Єгорович (1926–1977) — льотчик-випробовувач, Герой Радянського Союзу.

К
 Давидов Кирило Володимирович  — американський режисер, кінооператор, продюсер.
 Давидов Кирило Юрійович ( 1988) — український футболіст, півзахисник.
 Давидов Костянтин Іванович — Герой Радянського Союзу.

Л
 Давидов Ладо Шириншаєвич — Герой Радянського Союзу.

М
 Давидов Микола Андрійович ( 1930) — український баяніст, мистецтвознавець та педагог, доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України
 Давидов Микола Васильович (1975—2015) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Давидов Микола Сергійович — Герой Радянського Союзу.
 Давидов Микола Львович — дендролог, садівник, засновник парку «Веселі Боковеньки».

О
 Давидов Олексій Йосипович (1907–1963) — голова Київського міськвиконкому (1947—1963).
 Давидов Олександр Дмитрович — Герой Радянського Союзу.
 Давидов Олександр Михайлович — (справжнє ім'я Левенсон Ізраїль Мойсейович) — драматичний тенор, заслужений артист Республіки — 1924.
 Давидов Олександр Сергійович — київський фізик-теоретик, академік АН УРСР.
 Давидов Олександр Тимофійович — український учений, хімік, професор.
 Давидов Отто Миколайович — український паразитолог.

С
 Давидов Семен Семенович — Герой Радянського Союзу.
 Давидов Сергій Вікторович — український футболіст.
 Давидов Сергій Володимирович ( 1954) — український живописець.
 Давидов Степан Іванович — російський композитор українського походження.
 Давидов Сергій Степанович — Герой Радянського Союзу.

Ф
 Давидов Федір Миколайович — Герой Радянського Союзу.

Ю
 Давидов Юрій Львович — російський музичний діяч.
 Давидов Юрій Миколайович (1929—2007) — російський філософ, соціолог.

Я
 Давидов Ярослав Олегович (1994—2014) — український військовик, учасник російсько-української війни.

Жінки: Давидова